Zapiski z życia na terytorium wroga - wydany w 2010 roku album polskiego rapera Dużego Pe.

Lista utworów

Muzycy 
 Duże Pe - słowa i rap
 Kixnare - muzyka
 Mista Pita - syntezator Mooga (utwory 3, 4, 8), Fender Rhodes (6), gitara (9, X), głos (1, 2, 3, 4, 5, 8)
 DJ Ike - gramofony (1, 2, 5, 7, 8)

Przypisy 

Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2010